Carbone 14 est un jeu télévisé français diffusé du 9 mai au  à 17h20 sur France 2, juste après Des chiffres et des lettres et en remplacement de Tout vu tout lu, et présenté par Ness.

Le titre du jeu fait référence au carbone 14, isotope permettant une datation des matériaux.

Principe du jeu

Question de rapidité 
Une question est posée au public de 80 personnes, qui dispose de dix secondes pour répondre à l'aide d'un boîtier électronique. Une année est donnée, et quatre propositions de réponses sont énoncées ; le but est de désigner le seul événement proposé qui s'est déroulé à l'année donnée. Le plus rapide à avoir donné la bonne réponse devient candidat.

Le jeu 
Le jeu se déroule en six manches, auxquelles sont attribuées des sommes d'argent. Le but est de replacer des événements dans l'ordre chronologique. En cas de mauvaise réponse, le candidat est éliminé du jeu. En cas de bonne réponse, il gagne.

Jokers 
Pour lui faciliter la tâche, le candidat dispose de deux jokers dont il peut se servir à n'importe quel moment tant qu'il n'a pas validé sa réponse :

 dès la deuxième manche, le candidat dispose du joker gel des gains. Il peut, grâce à ce joker, s'assurer un capital minimum en cas de défaite et se créer un palier de gains ;
 dès la troisième manche, le candidat dispose du joker C14. Il peut, grâce à ce joker, afficher l'année où s'est déroulé un événement repère.

Version étrangère 
Le format télévisé était une adaptation du jeu télévisé , diffusé en Italie en 2004, sur la chaîne Rai Due et présenté par Marco Mazzocchi.

Notes et références 

Jeu télévisé diffusé sur France 2
Émission de télévision produite en France
Émission de télévision créée en 2006
Émission de télévision disparue en 2006